Сильверторн () — английская фамилия. Известные носители:
 Сильверторн, Винифред (1925—1998) — фигуристка из Великобритании, серебряный призёр чемпионата Европы 1947 года в парном катании.
 Сильверторн, Деннис (1923—2004) — фигурист из Великобритании, серебряный призёр чемпионата Европы 1947 года в парном катании.